DHA est un sigle qui peut signifier :
 Docosahexaenoic acid (en français, acide docosahexaénoïque), un acide gras du groupe des oméga 3 ;
 l'acide déshydroascorbique (forme oxydée de l'acide ascorbique ou vitamine C)
 déhydroépiandrostérone, une hormone androgène sécrétée par les glandes surrénales ;
 dihydroxyacétone, un ose de formule brute C3H6O3 ;
 déshydroalanine, un acide aminé formé par déshydratation de la sérine ;
 Dialogues d'histoire ancienne, une revue semestrielle internationale plurilingue soutenue par le CNRS, éditée depuis 1974 et traitant de l'Antiquité ;
 Doğan Haber Ajansı, une agence de presse turque.

dha est un nom qui peut signifier :
 dha, un nom qui désigne aussi bien les sabres birmans que le travail avec les armes blanches dans le thaing (arts martiaux birmans).